Potz ist der Familienname folgender Personen:

 Jerzy Potz (1953–2000), polnischer Eishockeyspieler und -trainer
 Richard Potz (* 1943), österreichischer Rechtswissenschaftler; Leiter des Instituts für Rechtsphilosophie, Religions- und Kulturrecht der Universität Wien